Leopold Clemens Karl von Lothringen (* 25. April 1707 in Lunéville; † 4. Juni 1723 in Lunéville) war ein Erbprinz des Hauses Lothringen. Sein Vater war der regierende Herzog von Lothringen. Seine Mutter stammte aus dem Haus Bourbon, das zu jener Zeit das Königreich Frankreich beherrschte. Nach dem Tod seines älteren Bruders 1711 wurde Leopold Clemens Erbprinz, verstarb aber seinerseits im Alter von nur 16 Jahren an den Pocken.

Leben 
Leopold wurde als dritter Sohn von Leopold von Lothringen und Élisabeth Charlotte de Bourbon-Orléans im Schloss Lunéville geboren. Sein ältester Bruder Leopold (1699–1700) starb im Alter von 8 Monaten. Weitere drei Geschwister starben am Ausbruch der Pocken in Lunéville: Elisabeth Charlotte (1700–1711), Maria Gabriele Charlotte (1702–1711) und Ludwig (1704–1711). Im selben Jahr tötete die Pockenepidemie auch den Grand Dauphin Ludwig von Bourbon und den römischen Kaiser Joseph I.

Schon früh wurde Leopold auf seine zukünftige Rolle als regierender Herzog von Lothringen vorbereitet. Hierzu gehörte eine militärische Karriere, die sich eng an das verbündete Kaiserhaus ausrichtete. So übernahm er 1716 schon mit 9 Jahren die Inhaberschaft eines kaiserlichen Regiments ("Alt-Lothringen").
1721 erhielt er den Orden vom Goldenen Vlies (Nr. 633). 1722 wurde Leopold Herzog von Teschen, das sein Vater zum Ausgleich für das Herzogtum Montferrat in Norditalien erhielt, das Kaiser Karl VI. seinem verbündeten Herzogtum Savoyen überlassen hatte.

1723 wurde er nach Wien geschickt, um am kaiserlichen Hof unter der Aufsicht vom väterlichen Cousin Karl VI. erzogen zu werden. Aber auch die dynastische Heiratspolitik begründete die Reise. Die Allianz zwischen den Häusern Habsburg und Lothringen sollte durch eine Heirat mit der Erzherzogin Maria Theresia gestärkt werden.

Zwischenzeitlich nach Lunéville zurückgekehrt, erheischte ihn die dort ausgebrochene Pockenepidemie. Er erlag ihr schnell.

Leopold wurde in der herzoglichen Gruft in der Kirche Saint-François-des-Cordeliers in Nancy begraben.

Sein nächstjüngerer Bruder Franz wurde der neue Erbprinz und spätere Gemahl von Erzherzogin Maria Theresia von Österreich.

Ahnentafel

Einzelnachweise 

Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (Österreich, 18. Jahrhundert)
Regimentsinhaber der Frühen Neuzeit
Familienmitglied des Adelsgeschlechts Vaudémont
Geboren 1707
Gestorben 1723
Mann